Żuk (Жук) — марка польских лёгких грузовых автомобилей.

В 1956 году на Люблинском заводе грузовых автомобилей (Fabryka Samochodów Ciężarowych) началась разработка легкого развозного автомобиля «Жук». В 1959 началось производство цельнометаллического пикапа «Жук А0З» с колёсной базой 2700 мм и грузоподъёмностью 900 кг, оснащённого двигателем М20 и трансмиссией автомобиля Варшава (ГАЗ-М-20 «Победа»). В процессе производства появились фургоны «А05» и «А06», бортовые грузовики «А09» и «АН» с массой 950 кг. С 1973 года все автомобили этой марки подверглись небольшому рестайлингу передней части кабины.

В 1975 году появилась модификация «В», оснащённая 70-сильным верхнеклапанным мотором «S21». Грузовики пользовались популярностью в Польше, СССР и других социалистических странах.

Поставки автомобилей этой марки в СССР начались с 1968 года и продолжались фактически до распада СЭВа. В СССР поставлялись: А-11М (бортовой грузовой автомобиль), А-06 (цельнометаллический фургон), А-07М (грузопассажирский фургон), А-13М (автомобиль-пикап), А-18М (микроавтобус), так же в небольшом количестве различные специальные автомобили.

Производство прекращено в 1993 году в связи с освоением новых автомобилей «Люблин». Сборку микроавтобусов «Жук» пытались наладить в сельском поселении Становой Колодезь, Орловской области, однако, из-за экономических проблем, дальше 100 машин сборка не пошла. По другим данным, «Жуки» производились до 1998 года. Всего было произведено 587000 экземпляров.

Название было дано одним из конструкторов — Юлианом Каминьским (). Дело в том, что первый прототип имел светло-тёмный окрас ребро-через-ребро. Это вызвало в голове конструктора ассоциации с колорадским Жуком () и название прижилось.

Галерея

См. также 
 Barkas
 Nysa

Микроавтобусы
Автомобили Польши